Bert Williams peut désigner :

  (1873-1955), joueur australien de football australien ;
  (1874-1922), acteur de vaudeville américain ;
  (1905-1974), joueur de football gallois ;
 Bert Williams (1920-2014), footballeur anglais.

Voir aussi 
 Bertram William-Ellis (1883-1978), architecte et urbaniste britannique
  (1907-1968), joueur de football gallois